GraphCalc é um programa de computador de código aberto que roda no Microsoft Windows e no Linux e que fornece as funcionalidades de uma calculadora gráfica.

O GraphCalc inclui muitos dos recursos padrão das calculadoras gráficas, mas também inclui outros mais sofisticados, tais como:

 Alta resolução
 As telas das calculadoras gráficas possuem uma resolução tipicamente de 120x90 pixels, enquanto que os monitores dos computadores em geral exibem 1280x1024 pixels ou mais.
 Velocidade
 Computadores modernos são consideravelmente mais rápidos do que calculadoras gráficas de mão.
 Gráficos tridimensionais
 Enquanto que as calculadoras gráficas mais sofisticadas podem desenhar gráficos em três dimensões, o GraphCalc se beneficia da memória, da velocidade e da aceleração gráfica (OpenGL) dos computadores modernos.

O GraphCalc foi desenvolvido por Brendan Fields e Mike Arrison, estudantes de Ciências da Computação da Universidade de Bucknell, antes de se formarem no ano 2000. Mike continuou o desenvolvimento de 2001 a 2003 mas, desde então, abandonou o projeto. Outros projetos similares sendo mantidos são o KAlgebra e o Cantor.

Ver também 
 NuCalc

Ligações externas 
 
  
 

Programas de computador livres educativos